Драгановци — село в Болгарии
 Драгановци — в Великотырновской области;
 Драгановци — в Габровской области.